Сануситы, Сенуситы () — династия, правившая в Восточном Судане и Ливии в 1837—1969 годах. Родоначальник династии — сейид Мухаммад ибн Али ас-Сануси.

История 
В 1837 г. в Мекке Мухаммад ас-Сануси основал суфийский орден (тарикат) санусия. Идеи этого тариката нашли отклик среди мусульманского населения Судана и Ливии. Видя, что его родина, Алжир, переходит в руки французов, он переехал в Киренаику. Завийи сануситов были созданы в Хиджазе, Египте, Феццане и т. д. Первоначально штаб-квартирой ордена была завия в Ягбубе. В 1895 году центр сануситов переместился на юг в оазис Куфра.

Сенуситы возглавили антифранцузское движение в Центральном Судане, сопротивление итальянскому вторжению в Ливии. В годы первой мировой войны (1914—1918) сануситы выступили на стороне Османской империи, вторглись в Египет, но были разбиты британскими войсками.

В период второй мировой войны (1939—1945) британцы признали Мухаммада Идриса (1918—1969) эмиром сануситов Киренаики. В 1951 году он был провозглашен королём Соединенного Королевства Ливии. В 1963 году королевство стало унитарным государством. В 1969 году произошла революция, в результате которой Муаммар Каддафи сверг короля Мухаммада Идриса. В Ливии было установлено республиканское правление.

Правители династии Сануситов

Главы династии Сануситов 
 Хасан ас-Сануси (1928—1992), глава Сануситов (1969—1992). Пятый сын Мухаммада ар-Райда ас-Сануси (1890—1955), эмира Киренаики, и племянник Мухаммада Идриса. Наследный принц Ливии с 1956 по 1959 год
 Мухаммад ас-Сануси (род. 1962), глава Сануситов (1992 — настоящее время). Второй сын предыдущего.

Генеалогическое древо Сануситов

Примечания

Ссылки 
 The Sanussi Dynasty

Литература 
 

Династии исламских правителей
Африканские династии
История Ливии
Северная Африка
История Африки
Алидские династии